Cantonul Gray este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Ancier || align="right" | 424 || align="right" | 70100 || align="right" | 70018
|-
| Angirey || align="right" | 134 || align="right" | 70700 || align="right" | 70022
|-
| Apremont || align="right" | 362 || align="right" | 70100 || align="right" | 70024
|-
| Arc-lès-Gray || align="right" |  || align="right" | 70100 || align="right" | 70026
|-
| Battrans || align="right" | 204 || align="right" | 70100 || align="right" | 70054
|-
| Champtonnay || align="right" | 87 || align="right" | 70100 || align="right" | 70124
|-
| Champvans || align="right" | 217 || align="right" | 70100 || align="right" | 70125
|-
| Cresancey || align="right" | 212 || align="right" | 70100 || align="right" | 70185
|-
| Esmoulins || align="right" | 113 || align="right" | 70100 || align="right" | 70218
|-
| Germigney || align="right" | 170 || align="right" | 70100 || align="right" | 70265
|-
| Gray || align="right" |  || align="right" | 70100 || align="right" | 70279
|-
| Gray-la-Ville || align="right" |  || align="right" | 70100 || align="right" | 70280
|-
| Igny || align="right" | 148 || align="right" | 70700 || align="right" | 70289
|-
| Noiron || align="right" | 50 || align="right" | 70100 || align="right" | 70389
|-
| Onay || align="right" | 75 || align="right" | 70100 || align="right" | 70394
|-
| Saint-Broing || align="right" | 141 || align="right" | 70100 || align="right" | 70461
|-
| Saint-Loup-Nantouard || align="right" | 118 || align="right" | 70100 || align="right" | 70466
|-
| Sauvigney-lès-Gray || align="right" | 78 || align="right" | 70100 || align="right" | 70479
|-
| Le Tremblois || align="right" | 147 || align="right" | 70100 || align="right" | 70505
|-
| Velesmes-Échevanne || align="right" | 444 || align="right" | 70100 || align="right" | 70528
|-
| Velet || align="right" | 445 || align="right" | 70100 || align="right" | 70529
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône